Обервиль (фр. Auberville) — многозначный термин.

 Обервиль — коммуна во Франции, находится в регионе Нижняя Нормандия. 
 Обервиль — коммуна в Швейцарии, в кантоне Базель-Ланд.

См. также 
 Обервиль-им-Зимменталь (нем. Oberwil im Simmental) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.